Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Kobiet 2010 – trzynaste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 19–25 grudnia 2010 roku w Ałmaty. Tytułu zdobytego w 2008 roku broniła reprezentacja Korei Południowej. Mistrzostwa były jednocześnie kwalifikacją do MŚ 2011.

Informacje ogólne 
Z powodu obfitych opadów śniegu w Kazachstanie przylot części ekip został opóźniony, co spowodowało przesunięcie terminarza rozgrywek. Ostatecznie osiem uczestniczących reprezentacji zostało podzielonych na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym pomiędzy 19 a 22 grudnia, faza pucharowa natomiast odbyła się od 23 do 25 grudnia – po dwie czołowe drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów, pozostałe zaś toczyły mecze o poszczególne miejsca. Stawką tego turnieju, prócz medali mistrzostw kontynentu, były również cztery miejsca w turnieju finałowym Mistrzostw Świata 2011. 

W zawodach triumfowała reprezentacja Kazachstanu wraz z pozostałymi półfinalistami kwalifikując się do turnieju finałowego mistrzostw świata.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 7–8

Mecze o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2010 w piłce ręcznej
2010 w Azji